Contea di Covington o Covington County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Covington – Alabama
 Contea di Covington – Mississippi